José Ricardo Cortez de Lobão, primeiro e único visconde de Lobão (1817 – Setúbal, 10 de outubro de 1884).

Filho de António Cortez Bermeu de Lobão (1793–1858) e de Maria Rita Lobo de Gouveia Durão (1790–1829). Casou-se com Cândida Felizarda do Prado Fragoso Torres Salgueiro (1820–), com a qual não teve descendência.

Recebeu o viscondado por decreto de 18 de outubro de 1883, de D. Luís I de Portugal.

Viscondados de Portugal